Коменешть () — місто в Румунії, у повіті Бакеу.
 Коменешть () — комуна в Румунії, у повіті Сучава.
 Коменешть () — село в Румунії, у повіті Сучава. Адміністративний центр комуни Коменешть.
 Коменешть () — село в Румунії, у повіті Галац. Входить до складу комуни Кавадінешть.
 Коменешть () — село в Румунії, у повіті Арад. Входить до складу комуни Хешмаш.
 Коменешть () — село в Румунії, у повіті Мехедінць. Входить до складу комуни Бала.
 Коменешть () — село в Румунії, у повіті Олт. Входить до складу комуни Бобічешть.
 Коменешть () — село в Румунії, у повіті Харгіта. Входить до складу комуни Мертініш.